Реана-дель-Рояле () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 5010 человек (2008 г.), плотность населения составляет 234 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 33010. Телефонный код — 0432.

Покровителями коммуны почитаются святые Феликс и Фортунат.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики